Metastudie steht für:
 Metaanalyse, eine quantitativ-statistische Zusammenfassung anderer Arbeiten
 Systematische Übersichtsarbeit, eine umfassende, auch qualitative Zusammenfassung aller Arbeiten zu einem Thema